Жанат (Жан) Таупыкович Муканов (; род. 30 апреля 1983, Экибастуз, Павлодарская область, КазССР) — казахстанский продюсер ТВ, кино и музыкальных проектов, импресарио, режиссёр-постановщик.

Биография 
Жанат Муканов родился 30 апреля 1983 года в городе Экибастуз, но с рождения жил в селе Байет, Экибастузского района, Павлодарской области.

В 13 лет переехал в город Экибастуз, где выучился в милицейской школе № 21 имени героя Советского Союза Николая Кремениш.

В 16 лет выиграл конкурс кулинаров и позже работал поваром, шеф-поваром, заведующим производством.
После в поисках себя, работал на разных позициях: пионервожатым в детском лагере «Аян», оформителем воздушных шаров и менеджером в компании «Мир воздушных шаров», после открыл флористическую компанию — театр цветов «Жангулiм».

В 2005 году открыл компанию «Zhan Alemi Group», занимающуюся организацией частных мероприятий, которая позже начала продюсировать артистов, организовывать концерты, фестивали и туры по стране.

В 2007 году женился.

В 2009 году открыл Центр свадебной индустрии «Svadba.kz», который действует по сей день.

В 2010 году поступил в Государственный университет управления в Москве на факультет Менеджмент в музыкальной индустрии.

В 2012 году переехал в Астану. Работал Арт-директором в комплексе «Astana Music Hall».

С 2015 года является генеральным продюсером детского фестиваля «Жулдызай» для детей с ограниченными возможностями.

В 2018 году Агентство «Хабар» пригласила его в качестве генерального продюсера первого Eurovision junior, где конкурсантом от Казахстана была Данелия Тулешова.

В 2018 году стал членом совета директоров «Седьмой канал».

В 2019 году в Алматы открыл крупнейший свадебный молл «Svadba.kz» в Казахстане, площадью более 2400 м².

В 2019 году в Алматы открыл крупнейший Продюсерский центр, площадью 1600 м².

Личная жизнь 
Супруга — Перизат Еспенбетова (род. 18 июня 1985 года), предприниматель. На 2019 год воспитывают 6 детей.

Продюсирование

Продюсирование артистов 
Жан Муканов занимался продюсированием и сопродюсированием следующих музыкальных исполнителей и групп:
 Нұрлан Албан
 Ақбота Керімбекова
 Жанболат пен Жазира
 Группа «Жігіттер»
 Ринат Малцагов
 Төреғали Төреәлі
 Ерке Есмахан
 Даулет Болатов

В 2016-18 гг работал с певцом Торегали Тореали, организовав первый большой тур в истории страны — тур «Ұлы дала баласы».

С 2016 года генеральный продюсер ежегодной национальной музыкальной премии «Жыл таңдауы»

В 2018-19 гг продюсировал Амре (Ернар Садырбаев), в тот же год Ернар Садырбаев занял 1-место в международном фестивале «Славянский базар» в Витебске.

С 2013 года является продюсером певицы Тамара Асар.

В 2019 году начал продюсировать ведущих казахских айтыскеров-акынов:
Айнур Турсынбаева, Балгынбек Имашев, Сара Токтамысова, Жандарбек Булгаков.

В 2019 году впервые организовал масштабный гастрольный тур айтыскеров по всей стране «Ұлы дала ән мен жыры, ақындықтың жеті қыры».

Продюсирование ТВ-проектов 
Был генеральным продюсером в следующих телевизионных и в масштабных проектах:

 Группа «Жігіттер» — 10-летие. Юбилейный концерт. Генеральный продюсер. (2013)
 Группа «Жігіттер» — 12-летие. Концерт. Генеральный продюсер. (2015)
 Акбота Керимбекова — сольный концерт. Генеральный продюсер. (2015)
 Торегали Тореали — Первый сольный концерт. Дворец Республики. Генеральный продюсер. (2015)
 Группа «91» — Первый тур. 5 городов. Генеральный продюсер. (2016)
 «Жулдызды Жаңа жыл» — новогодний гала-концерт. Астана. Генеральный продюсер. (2015, 2016)
 «Сәлем, Қазақстан» — телевизионный музыкальный проект. 3 сезона. КАЗТРК «Qazaqstan». Генеральный продюсер. (2016, 2017)
 «Ұлы дала баласы» — реалити-шоу в рамках республиканского тура Торегали Тореали. 9 городов. КАЗТРК «Qazaqstan». Генеральный продюсер. (2016)
 «Сәлем, 2017» — новогодняя ночь. Музыкальный телефильм. КАЗТРК «Qazaqstan». Генеральный продюсер. (2016)
 «Анашым, менi қалдырма» — 16 серийный, социальный фильм, по заказу «Дом Мамы». КАЗТРК «Qazaqstan». Генеральный продюсер. (2016)
 «Сәлем, Ұлы дала» — телевизионный музыкальный проект в прямом эфире. 8 эпизодов. «7 канал». Генеральный продюсер. (2018)
 «Жыл таңдауы» — Национальная музыкальная премия. Генеральный продюсер. (2016, 2017, 2018, 2019)
 «Жулдызай» — Республиканский фестиваль детей с ограниченными возможностями. 16 городов ежегодно. Генеральный продюсер. (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
 Группа «Жігіттер» — 15-летие. Юбилейный концерт. Генеральный продюсер. (2018)
 Ернар Айдар — сольный концерт. Генеральный продюсер. (2018)
 «Junior Eurovision» — международный вокальный конкурс. Проводился впервые. Агентство «Хабар». Генеральный продюсер. (2018)
 «Сәлем, 2019» — новогодняя ночь. Музыкальный телефильм. Агентство «Хабар». Генеральный продюсер. (2018)
 Айнур Турсынбаева — юбилейный концерт. Генеральный продюсер. Астана. (2019)
 Балгынбек Имаш — юбилейный концерт. Генеральный продюсер. Алматы. (2019)
 Республиканский тур айтыскеров «Ұлы дала ән мен жыры, ақындықтын жеті қыры». Генеральный продюсер. Страна. (2019)
 Национальная премия «URKER AWARDS 2019». Генеральный продюсер. Астана. (2019)
 «Большой тренинг». Генеральный продюсер. Алматы. (2019)
 День рождения «BI GROUP». Генеральный продюсер. Астана. (2019)
 «Про моду» с Баян Алагузовой, Kazakh TV, Генеральный продюсер. (2019)
 «Салт-дәстүр», KazakhTV, Генеральный продюсер. (2019)
 «С Сарой и Жандарбеком», KazakhTV, Генеральный продюсер. (2019)
 «Айнұрдың асханасында», KazakhTV, Генеральный продюсер. (2019)

Награды 
В 2017 году был награждён Национальной телевизионной премией «Тумар» в главной номинации «Лучшее телевизионное событие года».

Фильмография 
2018 г. — «Свадьба. КЗ», романтическая комедия. Полный метр. Генеральный продюсер.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании «Zhan Alemi Group».
 Официальный аккаунт Жана Муканова в Instagram
 Муканов и Торегали Тореали встретились после конфликта (фото). nur.kz. Дата обращения 29 июня 2018.
 Экс-продюсер Торегали Тореали, несмотря на обиды, поздравил артиста. 365info.kz. Дата обращения 23 апреля 2018.